Музей прикладного искусства в Дрездене () является собранием предметов интерьера и изделий художественного ремесла, принадлежавших саксонским курфюрстам и королям. Постоянная экспозиция размещена в двух исторических сооружениях в Пильнице: «Дворец у воды» () и «Горный дворец» (). С 1947 года музей входит в состав Государственных художественных собраний Дрездена.

История 

Основание музея связано с активистским движением мастеров художественного ремесла, возникшем во второй половине XIX столетия. В Дрездене, как и в других европейских городах, шли активные дискуссии о падении вкусов в прикладном искусстве. В Европе активно создавались образовательные учреждения и музеи с целью представления «образцов» и учебного материала для ремесла и индустрии. Музеи прикладного искусства были открыты в Лондоне, Вене и Берлине, а в 1876 году в Дрездене. Здесь передавались меры формы и вкуса, а также ремесленные технологии.

Руководителем искусствоведческого музея на основе педагогически ориентированного учреждения был профессор Карл Берлинг (1857-1940). В 1914 году он стал первым самостоятельным директором музея, который был официально отделен от ремесленной школы. В 1940 году фонды музея были эвакуированы из-за опасения авианалётов. Во время войны были утеряны более 13 000 объектов, особенно пострадали восточноазиатская коллекция и собрание гобеленов.

Коллекция 

С 1963 года музей находится в Пильнице (бывшая летняя резиденция Веттинов, приобретенная в 1664 году). Главными экспонатами являются исторические предметы обихода из различных эпох, в том числе ренессанса, барокко, рококо, классицизма и бидермейера - изделия из текстиля, драгоценных металлов, дерева, керамики и стекла. Среди них - церемониальные одежды, позолоченные троны, серебряная и лакированная мебель, музыкальные инструменты. Сегодня здесь также хранятся предметы дизайна времен ГДР. За последние годы музей приобрел работы современных международных дизайнеров, таких как Пьеро Форназетти, Широ Курамата, Рон Арад, Дейл Чихули.

Литература 
 Jens-Uwe Sommerschuh  „Vom Schönsten das Beste. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“ . Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-7757-2457-9 (англ.)

Ссылки 
 Официальная страница музея, англ.

Музеи Дрездена